Странски може да се отнася за:
 Георги Странски (1847-1904), български революционер и политик
 Иван Странски (почвовед) (1886-1959), български почвовед
 Иван Странски (физикохимик) (1897-1979), български физикохимик